Le mot goulet a de multiples significations, chacune étant associée à un passage étroit.

Nom commun 
Goulet peut désigner :
 en géographie, un passage resserré entre un plan d'eau intérieur et la mer libre ;
 en marine, un passage resserré entre un plan d'eau intérieur et la mer ouverte ;
 en marine, dans une rade fermée, un passage étroit donnant accès à la pleine mer ;
 en géologie, un resserrement en gorge d'une vallée à la traversée d'un banc rocheux incliné ;
 en océanographie, un passage étroit unissant, une étendue d'eau littorale et la mer ;
 en océanographie, un col très marqué dans une dorsale océanique, ou communication étroite entre deux bassins océaniques ;
 en océanographie, une brèche dans une dorsale ou un massif
 en pêche, chacune des ouvertures coniques garnissant l'intérieur des nasses ou des verveux et par où le poisson pénètre sans pouvoir ressortir.

Patronyme 

 Alain Goulet (1988-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Charles Goulet (1902-1976), chanteur et directeur de théâtre belge ;
 Daniel Goulet (1928-2007),  personnalité politique française ;
 Elzéar Goulet (1836-1870), insurgé canadien ;
 Éric Goulet, musicien québécois ;
 Florent Goulet (), poète élégiaque français ;
 Gabrielle Goulet (1993-), chanteuse-compositrice-interprète canadienne ;
 Geneviève Goulet (1980-), catcheuse (lutteuse professionnelle) canadienne ;
 Jacques Goulet (1615-1688), pionnier en Nouvelle-France (maintenant Québec), meunier et ancêtre de presque tous les Goulets en Amérique du Nord ;
 Keith Goulet (1946-), homme politique provincial canadien ;
 Maxime Goulet (1980-), compositeur québécois de musique de concert et de trames sonores de jeux vidéo ;
 Modeste Goulet (1851-1928) , entrepreneur français ;
  ;
 Nathalie Goulet (1958-),  personnalité politique française ;
 Patrice Goulet (1941-), critique d'architecture français ;
 Perrine Goulet (1978-), femme politique française ;
 Robert Goulet (1933-2007), acteur et chanteur américain ;
 Simon Goulet (1962-), cinéaste québécois ;
 Stéphane Goulet (1986-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Yann Goulet (1914-1999), nationaliste breton et sculpteur.

Toponyme 

 Goulet, commune française, située dans le département de l'Orne ;
 Le Goulet, lieu-dit partagé entre les deux communes de Saint-Pierre-d'Autils et Saint-Pierre-la-Garenne situées dans le département de l'Eure, notamment réputé dans l'histoire de la Normandie par le traité du Goulet ;
 Le Goulet, village du Canada situé dans le comté de Gloucester ;
 Le Grand Goulet, gorges situées en Savoie ;
 Grands Goulets, partie supérieure des gorges de la Vernaison, situées dans la Drôme avec son tunnel routier du même nom.
 Petits Goulets, partie inférieure des gorges de la Vernaison, situées dans la Drôme
 Lac du Goulet, lac canadien du Nouveau-Brunswick ;
 Montagne du Goulet, massif montagneux de Lozère ;
 Goulet de Brest, bras de mer entre la rade de Brest et la mer d'Iroise ;
 Rivière Goulet, affluent de la rivière Bécancour coulant dans Saint-Louis-de-Blandford, dans la MRC de Arthabaska, au Centre-du-Québec, au Québec, au Canada ;
 Rivière Goulet, affluent de la rivière Vermillon (La Tuque), coulant dans La Tuque et Mékinac, en Mauricie, au Québec, au Canada.

Autres 

 
 Traité du Goulet, traité entre Philippe Auguste et Jean sans Terre en

Référence 

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie d'hydronyme